El nombre Alberto Benito puede referirse a:

 Alberto Benito Correa (1992-), futbolista español;
 Alberto Benito Guerrero (1975-), ciclista español.